Fodé Camara peut désigner :
 Fodé Camara (1973-), footballeur guinéen ;
  (1988-), footballeur guinéen ;
 Fodé Camara (1998-), footballeur guinéen ;
 Fodé Camara (1958-), peintre sénégalais.